1500, het jaar
1500 (getal), het getal
nS 1500 (elektrische locomotief), een locomotieftype